Statul Elen a fost folosit ca denumire oficială a  statului modern grec de două ori în istoria sa:
 Prima Republică Elenă: perioada de guvernare a lui Ioannis Kapodistrias, în 1828-1832, când Grecia a constituit prima oară un stat regulat după Războiul grec de independență
 Statul Elen (1941–1944): perioada de ocupare de către forțele Axei (1941-1944) a țării în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, atunci când regimul colaboraționist  a redenumit țara în opoziție recunoscută de către guvernul Regatului Greciei, care a rămas în exil